Loukoléla, peut-être :
 Lukolela, localité du Congo-Kinshasa ;
 Loukoléla, ville du Congo-Brazzaville ;
 district de Loukoléla, subdivision administrative du Congo-Brazzaville.

Voir aussi